Solveig Andersson kan avse:

Solveig Andersson-Carlsson (född 1947), svensk skådespelare, författare och ståupplyriker
Solveig Egman-Andersson (född 1942), artistisk gymnast
Solveig Svanbom (född 1939), apotekstekniker och feminist